Warraq () bezeichnet:

 Muhammad al-Warraq, Islamkritiker aus dem 9. Jahrhundert
 Muhammad ibn Yūsuf al-Warrāq, spanischer Händler, Reisender und Geograph
 Ibn Sayyar al-Warraq, Autor des ältesten überlieferten arabischen Kochbuches
 Ibn an-Nadim al-Warraq, arabischer Bibliograph
 Ibn Warraq, Pseudonym eines Islamkritikers